Evropsko prvenstvo v atletiki 1958 je šesto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 19. in 24. avgustom 1958 na olimpijskem stadionu v Stockholmu, Švedska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvanajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1958
1958 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Stockholmu